Bruce Davidson peut désigner :
 Bruce Davidson, né en 1933, photographe et réalisateur de documentaires ;américain
 Bruce Davidson, né en 1949, cavalier américain de concours complet.